Матица — потолочная балка или бревно, являющаяся перекрытием и основой для крыши и стропильной системы. Матица располагалась перпендикулярно к оси «вход — красный угол».

Символическое значение 
Проекция матицы на пол являлась своего рода границей между внешней и внутренней частями дома. Посторонним не полагалось пересекать эту границу без приглашения хозяев. Стол в доме обычно стоял перпендикулярно матице, за исключением случаев прощания с покойником (поминок), когда стол разворачивали и ставили вдоль матицы. У славян считалась оберегом и хранительницей дома. В некоторых семьях на матице записывались имена предков. Считалось, что «внезапное разрушение матицы предвещает смерть хозяину, а печи — хозяйке».

Поговорки 
 Мы под матицей сиживали, от людей «спасибо» слыхивали.

См. также 

 Изба
 Русская печь
 Красный угол

Примечания

Литература 
 Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян — : Наука, 1983 — 188 с.
 Криничная Н. А. Матица – слово, образ, символ // Русская речь — № 4, 2014 — С. 116–121

Ссылки 
 Предания деревянного дома. Матица.
 Матица в деревянном доме

Русское национальное жилище